Hamm-Mitte ist der Name

 eines Stadtbezirks von Hamm in Westfalen
 eines ehemaligen Hamburger Stadtteils (bis 2010), jetzt Hamburg-Hamm.